Dit is een incomplete lijst van kastelen en forten in Iran.

Zie ook 
Lijst van kastelen

Kasteel in Iran
Iran
Kastelen